Скородулли — фамилия:

 Скородулли, Александр Дмитриевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 7566; 1 января 1847.
 Скородулли, Дмитрий Константинович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3925; 26 ноября 1826.